Pamplona hace referencia a varios artículos:

Lugares

En Colombia 

 Pamplona (Colombia), municipio y ciudad;
 Provincia de Pamplona, una antigua provincia;
 Departamento de Pamplona, antiguo departamento;

En España 

 Pamplona, municipio y ciudad, capital de la Comunidad Foral de Navarra.
 Merindad de Pamplona, merindad histórica de Navarra.
 Cuenca de Pamplona, comarca de Navarra.
 Área metropolitana de Pamplona, área metropolitana de la ciudad de Pamplona.
 Partido judicial de Pamplona, partido jucicial.

En Filipinas 

 Pamplona (Cagayán), municipio del Valle del Cagayán, Filipinas.

Historia 

 Reino de Pamplona, antigua entidad política pirenáica en la Europa medieval (824-1162), precursor del Reino de Navarra.

Deporte 

 Club Deportivo Pamplona, equipo deportivo.

Gastronomía 

 Pamplona (comida), preparación de cerdo o pollo asada a las brasas de Uruguay.